Jamník est une commune slovaque du district de Liptovský Mikuláš ;
 Jamník est une commune slovaque du district de Spišská Nová Ves.